Ви́ктор Тара́сов:
 Тарасов, Виктор Иванович (род. 1932) — бригадир комплексной бригады Белоручейского леспромхоза, депутат Верховного Совета СССР 6 созыва.
 Тарасов, Виктор Павлович (1934—2006) — советский и белорусский актёр театра и кино.
 Тарасов, Виктор Яковлевич (1937—2000) — Герой Социалистического Труда.